Emilio Portes Gil kan syfta på:

 Emilio_Portes_Gil, mexikansk politiker

Geografi

Mexiko 

 Emilio Portes Gil, Puebla, Ocoyucan, 
 Emilio Portes Gil (delstaten Mexiko), San Felipe del Progreso, 
 Emilio Portes Gil, Sinaloa, Guasave, 
 Emilio Portes Gil, Durango, Nombre de Dios,